A 497-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Tápiószecső és Nagykáta között közlekedik. 2016. október 2-áig 2327-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0|| Tápiószecső, vasútállomásvégállomás||∫||46
|align=left|
|-
|∫||2|| Tápiószecső, tápiósági elágazás||∫||44
|align=left|
|-
|∫||4|| Tápiószecső, Kodály Zoltán utca||∫||42
|align=left|
|-
|∫||9|| Tápióság, 5-ös km kő||∫||37
|align=left|
|-
|∫||11|| Tápióság, Szecsői út 50.||∫||35
|align=left|
|-
|11||12|| Tápióság, Szecsői út 3.||∫||34
|align=left|
|-
|∫||13|| Tápióság, Papp Károly utca 26.végállomás||38||33
|align=left|
|-
|∫||14|| Tápióság, Papp Károly utca 80.||37||32
|align=left|
|-
|13||15|| Tápióság, Bicskei út 25.||35||30
|align=left|
|-
|∫||16|| Tápióság, Forgács utca||34||29
|align=left|
|-
|∫||18|| Tápióság, autóbusz-forduló||33||28
|align=left|
|-
|∫||19|| Tápióság, Forgács utca||32||27
|align=left|
|-
|∫||20|| Tápióság, Bicskei út 25.||31||26
|align=left|
|-
|∫||26|| Tápióbicske, Új út||25||20
|align=left|
|-
|∫||28|| Tápióbicske, Sági út 69.||23||18
|
|-
|∫||30|| Tápióbicske, Sági út||21||∫
|align=left|
|-
|25||32|| Tápióbicske, községházavégállomás||20||∫
|align=left|
|-
|∫||33|| Tápióbicske, Sági út||16||16
|align=left|
|-
|∫||34|| Tápióbicske, Ságvári Endre utca||14||14
|align=left|
|-
|∫||36|| Tápióbicske, Külsősági út||12||12
|align=left|
|-
|∫||37|| Hanolik dűlő||11||11
|align=left|
|-
|∫||39|| Kőkereszt||9||9
|align=left|
|-
|∫||40|| Nagykáta, Clarion gyár||8||8
|align=left|
|-
|∫||41|| Nagykáta, Kiss Ernő utca||7||7
|align=left|
|-
|∫||42|| Nagykáta, strandfürdő||5||5
|align=left|
|-
|∫||44|| Nagykáta, vasútállomás||3||3
|align=left|
|-
|∫||45|| Nagykáta, gimnázium||2||2
|align=left|
|-
|∫||46|| Nagykáta, okmányiroda||1||1
|align=left|
|-
|∫||47|| Nagykáta, templomvégállomás||0||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Nagykáta autóbuszvonalai
Tápiószecső autóbuszvonalai